Irlgraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Irlgraben (Beidlbach), linker Zufluss des Beidlbachs (zur Schlattein, zur Waldnaab) bei Albernhof, Markt Plößberg, Landkreis Tirschenreuth
 Irlgraben (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Odelsham, Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim
 Irlgraben (Moosgraben), linker Zufluss des Moosgrabens (zum Bruchgraben, zum Spitzraingraben, zur Schwarzach, zur Donau) bei Dürnhaid, Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen 
 Irlgraben (Schwarzach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Schwarzach (zur Rednitz) bis Woffenbach, Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Siehe auch:
 Erlgraben
 Irlbach